Миронівська міська рада (до 2018 року) — орган місцевого самоврядування міста Миронівки і адміністративно-територіальна одиниця Миронівського району Київської області
 Миронівська міська рада (від 2018 року) — орган місцевого самоврядування Миронівської міської територіальної громади Київської області